

Тремполо — місто, штат Вісконсин
 Тремполо — селище, штат Вісконсин